Sunbeam steht für:
 Sunbeam, englische Fahrzeugmarke
 Sunbeam (Band), deutsches Musikprojekt
 Sunbeam Yachts, österreichischer Bootsbauer, siehe Schöchl Yachtbau
 Chrysler Sunbeam, Automodell der Marke Chrysler
 Operation Sunbeam, US-amerikanische Kernwaffentestserie, siehe Operation Dominic II